Le fer forme deux oxalates stables :
 oxalate de fer(II) ou oxalate ferreux, Fe(C2O4) ;
 oxalate de fer(III) ou oxalate ferrique, Fe2(C2O4)3.

Notes et références 

Fer
Composé du fer